«Once Sent from the Golden Hall» — перший студійний альбом шведського гурту «Amon Amarth». Випущений 1998 року.

Список композицій

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Музичні альбоми 1998
Альбоми Amon Amarth
Дебютні альбоми 1998
Англомовні музичні альбоми